Stångtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Stångtjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Östra Stångtjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Stångtjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Stångtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Stångtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (3,2 ha)
Stångtjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (13,5 ha)
Stångtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Stångtjärnen (Åls socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (3,36 ha)
Stångtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Stångtjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn